Мухия — многозначный термин:

Топоним
 Мухия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Фамилия
 Мухия, Мария Хосефа (1812—1888) — боливийская поэтесса, писательница, переводчик.